QTK steht für:
 Qualität, Termin und Kosten, siehe QTK-Kreis
 Flugplatz Rothenburg/Görlitz (IATA-Code), deutscher Verkehrslandeplatz

Abkürzung